Yaguate kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Yaguate (kommun), San Cristóbal, 
 Yaguate (ort), San Cristóbal,